

Cinema e televisione 
 I giganti (Gas-Oil) – film del 1955 diretto da Gilles Grangier
 I giganti (Kyojin-gun) – film per la televisione del 1972 diretto da Nagisa Ōshima
 I giganti - film del 2021 diretto da Bonifacio Angius

Musica 
 I Giganti  – gruppo musicale beat italiano
 I Giganti  – album dell'omonimo gruppo del 1966

Pagine correlate 
Giganti (disambigua)
Gigante (disambigua)
Il gigante